Глюк або Ґлюк (від  — щастя, везіння, удача або ) може означати:

Прізвище 
 Гаврило Мартинович Глюк (1912–1983) — український художник.
 Герхард Глюк (; 1944) — німецький художник-карикатурист.
 Гріффін Глюк (;  2000) — американський актор.
 Конрад фон Глюк () — був незаможним рудокопом у Шнеєберзі. Здобув статки на срібних рудниках у Фюрсті (Вогези) й отримав від Максиміліана I, імператора Священної Римської імперії графський титул.
 Крістоф Віллібальд Глюк (; 1714–1787) — німецький композитор, представник музичного класицизму.

У розмовній мові 
Глюк може означати:
 Галюцинація
 Баґ (буквально, ), неочікувана поведінка (дія) програми або апаратно-програмного комплексу, викликана помилкою при програмуванні, схемотехнічними проблемами чи впливом зовнішніх факторів.

Інше 
 7624 Ґлюк (7624 Gluck) — астероїд головного поясу, відкритий 25 березня 1971 року.

Німецькі прізвища